Veneto Open 2022, właśc. Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Veneto Open rozgrywany w dniach 13–19 czerwca 2022 roku w Gaibie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Włoszech
Turnieje tenisowe we Włoszech